Ha gareggiato nelle principali categorie di auto sportive e da turismo negli anni 80 e 90. Ha vinto la 24 ore del Nürburgring nel 1987, la 24 ore di Spa nel 1995 e la Guia Race nel 1997. È arrivato secondo nel campionato ETCC (1988) e BTCC (1988, 1993).

Carriera

Deutsche Tourenwagen Meisterschaft

British Touring Car Championship

Japanese Touring Car Championship (1994-)

Super Tourenwagen Cup

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni